Jacques Meizonnet (1792-1859), poète français
 Nicolas Meizonnet (1983), homme politique français